Leonov, in russo Леонов, è un cognome russo che indica numerose personalità, tra le quali

Aleksej Archipovič Leonov, un cosmonauta sovietico
Boris Leonov, un personaggio del fumetto western Tex Willer
Leonid Mаksimovič Leonov, uno scrittore russo (1899-1994)
Vladimir Leonov, pilota motociclistico russo

indica inoltre:
5154 Leonov, un asteroide della fascia principale